R! est une abréviation utilisée par deux partis politiques français :

 Résistons, fondé par Jean Lassalle en 2016 ;
 Reconquête, fondé par Éric Zemmour en 2021.

Voir aussi